Bridgeville kan syfta på:

 Bridgeville, Delaware
 Bridgeville, Pennsylvania
 Elba, Alabama hette tidigare Bridgeville